Ilgaz (district), een district van de Turkse provincie Çankırı
Ilgaz (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing